Sinonimo di Stato socialista
 Paesi ex-comunisti